Tommaso Marino (1475-1572) – banchiere genovese, noto per la costruzione di Palazzo Marino a Milano
 Tommaso Marino (1673-1730) – vescovo di Siracusa
 Tommaso Marino (1986) – cestista italiano